Имя Людо́вик (Лю́двиг) IX имели некоторые европейские правители:

 Людовик IX Святой (1215—1270) — король Франции (1226—1270) (династия Капетингов)
 Людвиг IX Богатый — герцог Лансгут-Баварии (1450—1479) (династия Виттельсбахов)
 Людвиг IX (1719—1790) — ландграф Гессен-Дармштадтский (1768—1790).